Десимировац је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 1623 становника. Насеље је основано 1770. године. Под њивама се налази 981,07 -{ha}-, воћњацима 66,35 -{ha}-, виноградима 46,04 -{ha}-, ливадама 87,03 -{ha}-, пашњацима 21,73 -{ha}- док остало земљиште заузима 1,1 -{ha}-.

Овде се налазе Црква Свете Недеље у Десимировцу, ОШ „Сретен Младеновић” Десимировац, Милосављевића крушка и Запис Станојловића липа (Десимировац).

Демографија 
У насељу Десимировац живи 1122 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,0 година (38,9 код мушкараца и 41,1 код жена). У насељу има 402 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,49.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији